Das Wort basta bedeutet
 genug! (italienisch basta), ein Ausruf, der z. B. eine Diskussion beenden soll

Basta als Name:
 Basta (Band), eine deutsche A-cappella-Gruppe
 Basta (Bier), ein böhmisches Bier
 Basta (Fernsehsendung), eine belgische Comedysendung
 Basta (Herbizid), ein Herbizid auf Basis von Glufosinat
 Basta! (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Basta (Rapper), ein russischer Musiker 
 Basta (Volkslied), Volkslied im Süden des Irak 

 Basta (Zeitschrift), ein Magazin

Basta bezeichnet folgende Orte:
 Basta (Jordanien), eine Stadt in Jordanien  
 Basta (Kalabrien), eine antike Stadt der Sallentiner in Italien, Reste beim Dorf Vaste in der Gemeinde Poggiardo
 Bajina Bašta in Serbien
 Basta-Tahta und Basta-Faouka, zwei Stadtteile in Beirut
 Basta, ein Dorf westlich von Jayarampur im Distrikt Baleswar im indischen Bundesstaat Orissa

Basta oder Bašta ist der Familienname folgender Personen:
 Dušan Basta (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Eduard Basta (1845–1879), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Giorgio Basta (1550–1607), habsburgischer General
 Ivan Basta (* 1940), jugoslawischer Schauspieler
 Jan Bašta (1860–1936), tschechischer Ingenieur und Forscher
 Julie Basta (1847–1899), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Marie Basta (1856–nach 1899), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Piotr Basta (* 1970), polnischer Ruderer

Basta! oder BASTA ist der Name von politischen Gruppen:
 BASTA – Das Bündnis für psychisch erkrankte Menschen, eine Arbeitsgruppe, die sich gegen die Diskriminierung psychisch erkrankter Menschen richtet
 BASTA (Kampagne), eine internationale Gruppe von Menschenrechtsaktivisten, die sich gegen Misshandlung im militärischen Bereich einsetzt
 Basta! (Recklinghausen), ein Wahlbündnis in Recklinghausen
 Basta! Witten und Basta! Wuppertal, Aktionsbündnisse „gegen das Totsparen“ und „für das Recht auf Stadt“ in Witten und Wuppertal

BastA steht für 
 Basels starke Alternative, eine Partei in der Schweiz

Siehe auch:
 ¡Basta Ya!, eine Organisation, die sich gegen den Terror der ETA richtet
 Ya Basta!, eine französische Ska-Punk-Band
 Basta – Rotwein oder Totsein, ein Film aus dem Jahr 2004
 Bastar